Росј има више значења:

 Росј, Рестауранте (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Росј, Рестауранте (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику